pieróg (piróg) – pieczony placek z nadzieniem
 pieróg – cienko rozwałkowane ciasto wypełnione nadzieniem
 Pieróg – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Kotuń

Zobacz też 
 piróg